Okręty US Navy o nazwie USS "Hargood":
 Pierwszy USS "Hargood" (PF-74) - fregata przekazana Wielkiej Brytanii przed ukończeniem budowy. W Royal Navy pod nazwą HMS "Ascension" (K502) w służbie w latach 1943-1946.
 Drugi USS "Hargood" (DE-573) - niszczyciel eskortowy przekazany po ukończeniu budowy Wielkiej Brytanii. W Royal Navy pod nazwą HMS "Hargood" (K582) w służbie w latach 1944-1946.

Hargood